Søborg kan syfta på
Søborg, Gladsaxe – en del av Gladsaxe kommun, inom Köpenhamns tätort
Søborg, Gribskov – en mindre ort i Gribskovs kommun på norra Själland
Søborg Slot – en borgruin på Nordsjälland nära Kattegatt